John Kinsella ist der Name folgender Personen:
 
* John Kinsella (Komponist) (1932–2021), irischer Komponist
 John Kinsella (Ringer) (1950–2020), australischer Ringer 
 John Kinsella (Schwimmer) (* 1952), US-amerikanischer Schwimmer
 John Kinsella (Schriftsteller) (* 1963), australischer Schriftsteller
 John E. Kinsella (1938–1993), irisch-amerikanischer Lebensmittelchemiker und -technologe